Франц Андреевич Черняк (; 10 июля 1938, с. Лютина, Чехословакия, ныне — Прешовский край, Словакии) — украинский, словацкий и советский художник по стеклу. Профессор кафедры художественного стекла Львовской академии искусств. Заслуженный художник Украинской ССР (1983). Народный художник Украины (2002). Член НСХУ (1971). Проживает в Словакии.

Биография 
Окончил Львовское училище им. Труша (1963).

Член КПСС с 1967. В 1971 окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства.
Ученик Р. Сельського и Д. Крвавича.

Член Союза художников СССР.

Творчество 
Работает в жанре декоративно-прикладного искусства (гутное стекло).

Ф. Черняк в течение более сорока лет творит в стекле, постигая законы природы стекла. Он владеет всеми техниками свободного формирования гутного стекла, удачно экспериментирует с формой и цветом.

Автор ряда экспериментальных работ, технологических изобретений в области гутного стекла.
Среди произведений — композиции «Лес», «Девушка с цветком» (обе — 1971), «Стеклодувы» (1977), «Космос» (1979), «Колос», «Карпаты», «Пингвины» (три последние — 1980), «Рыба», «Совы» (две последние — 1981), набор ваз «Красные цветы» (1981); «Космические профили» (1990), «Денежный мешок» (1996), «Диалог» (1997), «Портрет художника» (1997), «Мангетинг» (2001), светильники, объемно-пространственные декоративные композиции, витражи.

Работы художника находятся в музеях Киева, Ивано-Франковска, Москвы, Корнинга, Нью-Йорка, Нанси и многих частных собраниях Европы.

Награды 
 Орден Знак Почёта (1986)
 Народный художник Украины (2002)
 Заслуженный художник Украинской ССР (1983)

Ссылки 
 Черняк Франц Андрійович

Примечания 

Художники Украины
Выпускники Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства
Выпускники Львовской национальной академии искусств
Преподаватели Львовской национальной академии искусств
Члены Союза художников СССР
Члены Национального союза художников Украины
Художники декоративно-прикладного искусства